Faribault steht für:

 Faribault, eine Stadt und der Verwaltungssitz des Rice County im US-Bundesstaat Minnesota
 Faribault County, ein County im US-Bundesstaat Minnesota
 Lac Faribault, ein See auf der Ungava-Halbinsel in der kanadischen Provinz Québec
 Faribault River, ein Nebenfluss in der kanadischen Provinz Quebec
 USS Faribault, ein Frachtschiff der US-Marine